Miejscowości w Polsce:
 Orątki Dolne
 Orątki Górne